Pentland ist der Name folgender Personen:
 Alex Pentland (Alex Paul "Sandy" Pentland; * 1951), US-amerikanischer Informatiker
 Barbara Pentland (1912–2000), kanadische Komponistin
 Fred Pentland (1883–1962), englischer Fußballspieler und -trainer
 John Pentland (* 1946), schottischer Politiker
 Joseph Barclay Pentland (1797–1873), irischer Geograph
 Lawrence Pentland (1879–1923), kanadischer Lacrossespieler

Pentland bezeichnet außerdem:
 Pentland (Mondkrater), benannt nach Joseph Barclay Pentland
 Pentland Firth (frei übersetzt: „die Meerenge im Land der Pikten“), Meerenge/Sund zwischen dem schottischen Festland und Orkney
 Pentland Group plc, britische Holdinggesellschaft
 Pentland Hills, Hügelkette in Schottland
 Pentland (Queensland), Stadt in Queensland, Australien